Chernoff peut faire référence à : 
 Herman Chernoff (né en 1923), mathématicien et physicien américain.
 Inégalité de Chernoff
 Figures de Chernoff
 Mike Chernoff (né en 1980 ou 1981), directeur général du club de baseball des Indians de Cleveland.
 Vadim Chernoff (1887-1954), artiste-peintre russe puis américain.